Bournonville steht für:

 Bournonville, eine französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Bournonville (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht
 Herzog von Bournonville, ein Adelstitel in Frankreich und Spanien
 Bournonville Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Bournonville ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre I. de Bournonville (1585–1656), Herzog von Bournonville
 Alexandre II. de Bournonville (1616–1690), Herzog von Bournonville, französischer Feldmarschall und Vizekönig
 Ambroise-François de Bournonville († 1693), Herzog von Bournonville
 August Bournonville (1805–1879), dänischer Tänzer und Choreograf
 Charlotte Bournonville (1832–1911), dänische Opernsängerin und Schauspielerin, Tochter von August

Siehe auch:
 Bourneville